Mužská dvouhra BNP Paribas Open 2023 probíhala v první polovině března 2023. Do singlové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráčů. Čtrnáct z nich si účast zajistilo v kvalifikaci. Obhájcem titulu byl pátý hráč světa Taylor Fritz ze Spojených států. Ve čtvrtfinále jej vyřadil Jannik Sinner, který se stal vůbec prvním Italem v této fázi Indian Wells Masters.  

Světová devítka, Rafael Nadal, se odhlásila kvůli pokračující rekonvalescenci po zranění kyčelního svalu. Po skončení tak 36letý Španěl završil rekordních 912 týdnů v první světové desítce bez přerušení. Do Top 10 vstoupil jako 18letý během dubna 2005 a do 20. března 2023 v ní strávil téměř polovinu životu (17 let, 10 měsíců a 23 dní). První muž žebříčku, Srb Novak Djoković, se musel stejně jako v roce 2022 odhlásit, když neobržel výjimku ministerstva vnitřní bezpečnosti ke vstupu neočkovaných cizinců proti covidu-19 na území Spojených států, mezi něž se řadil. Na Indian Wells Masters, kde spoludržel rekordních pět titulů, startoval naposledy  v roce 2019. 

Vítězem se stal druhý muž žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska, jenž ve finále zdolal pátého nasazeného Daniila Medveděva za 70 minut po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V předchozí kariéře se střetli pouze ve Wimbledonu 2021, kde zvítězil Medveděv. Ani jeden vzájemný duel neodehráli v roce 2022, přestože se v něm oba poprvé stali světovými jedničkami. Španěl ukončil Medveděvovu 19zápasovou neporazitelnost. Bilanci utkání proti členům elitní světové desítky navýšil na 14–9. Turnajem prošel bez ztráty setu, což se naposledy předtím podařilo Federerovi v roce 2017. Jako první od Nadala v ročníku 2007 neztratil sadu v šesti utkáních. 

V probíhající sezóně si Alcaraz připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour. V 19 letech se stal nejmladším šampionem obou březnových událostí Indian Wells Masters a Miami Masters, jejichž zisk v jediné sezóně získal označení Sunshine double. Třetí trofejí z Mastersů vyhrál jako druhý tenista po Nadalovi alespoň tři turnaje mistrovské série před dovršením 20 let. Nadal v teenagerovském věku triumfoval na šesti Mastersech.  

Pouze zisk titulu zaručil Alcarazovi návrat do čela světové klasifikace. Díky triumfu tak po skončení na pozici světové jedničky vystřídal Djokoviće. 27letý Medveděv se vrátil do první světové pětky.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní sekce

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2023